Список наград и номинаций американского композитора, дирижёра и продюсера Дэйва Грузина включает в себя премии и номинации, полученные им с момента начала музыкальной карьеры в 1959 году. В общей сложности Грузин был удостоен 15 наград в 38 различных номинациях, в их числе премии «Оскар», «Сатурн», «Золотой глобус», «Грэмми», BMI Film & TV Awards, BAFTA, CableACE Awards, Прайм-тайм премия «Эмми», «Золотая малина», Santa Fe Film Critics Circle Awards, а также премия Голливудского кинофестиваля.

В 1991 году Дэйв Грузин получил почётное звание «Man of Music» за выдающиеся жизненные достижения в области музыки от ассоциации .

Награды и номинации

«Оскар» 
«Оскар» — Премия Академии кинематографических искусств и наук — главная ежегодная кинопремия мира. Грузин удостоился 1 статуэтки, будучи номинированным 8 раз.

 Ссылки ведут на статьи о церемониях вручения «Оскар» за соответствующий год.

«Золотой глобус» 
«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы за выдающиеся кинофильмы и телевизионные картины. Грузин номинировался 4 раза в категории «Лучшая музыка».

 Ссылки ведут на статьи о церемониях вручения «Золотого глобуса» за соответствующий год.

«Грэмми» 
Премия «Грэмми» считается наиболее важной музыкальной наградой и вручается ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Грузин является обладателем 10 наград в 17 номинациях.

 Ссылки ведут на статьи о церемониях вручения «Грэмми» за соответствующий год.

«Сатурн» 
«Сатурн» — американская премия, вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Грузин был номинирован единожды.

BAFTA Awards 
BAFTA — премия Британской академии кино и телевизионных искусств, вручаемая за достижения в областях кинематографии, телевидения, компьютерных игр и искусства для детей. Грузин номинировался дважды.

 Ссылки ведут на статьи о церемониях вручения BAFTA Awards за соответствующий год.

BMI Film & TV Awards 
Film & TV Music Awards — ежегодная церемония вручения премий Американской организации по музыкальным правам Broadcast Music, Inc. Грузин получил одну награду в 1993 году.

CableACE Awards 
CableACE Awards — премия за лучшую американскую телепередачу, присуждавшаяся в период с 1978 по 1997 год. Грузин удостоился премии в 1997 году.

Премии Голливудского кинофестиваля 
Голливудский кинофестиваль — ежегодный фестиваль, проводимый в Лос-Анджелесе, также включает в себя церемонию вручения наград в области кинематографа. В 1998 году Грузин получил особую награду за выдающиеся заслуги кинокомпозитора.

Primetime Emmy Awards 
Прайм-тайм премия «Эмми» — главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая Американской телевизионной академией. Грузин номинировался один раз.

«Золотая малина» 
«Золотая малина» — американская антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, песню и фильм года. Грузин номинировался один раз.

Santa Fe Film Critics Circle Awards 
Santa Fe Film Critics Circle Awards — премия группы кинокритиков Санта Фе.

Примечания

Ссылки 
 

Грузин, Дэйв